Landin – frazione della città tedesca di Schwedt/Oder
 Landin – frazione del comune tedesco di Kotzen